Бакнінь:

 Бакнінь (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Бакнінь (місто) — місто, столиця провінції Бакнінь